Austria:
 Prutz – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Landeck

Osoby:
 Hans Prutz – niemiecki historyk
 Robert Eduard Prutz – niemiecki pisarz

Zobacz też:
 Prütz